Расса может означать:
 Расса — животное, принадлежит к семейству виверровых, отряду хищных.
 Расса — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт.

См. также 
 Раса (значения)
 Расс